Cet article dresse la liste des aéroports les plus fréquentés de Thaïlande .

En graphique

En tableau

Références 

Thaïlande